Эрведоза:

 Эрведоза — район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Эрведоза — район в Португалии, входит в округ Гуарда.

См. также 
 Эрведоза-ду-Дору